Ernesto Bonino – cantante italiano
 Ernesto Bonino – calciatore italiano